Maurice Taylor peut désigner :
 Maurice Taylor (1976-), un joueur américain de basket-ball ;
 Maurice Taylor (1944-), un chef d'entreprise américain.